KChess é um programa de xadrez desenvolvido pela empresa australiana Ark Angles, disponibilizado em duas versões, KChess Advance e KChess Elite.

Ligações externas

Xadrez por computador
Programas de computador de xadrez